Nadalhac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Nadaillac im Département Dordogne
 Nadaillac-de-Rouge im Département Lot